Le Coucher de la mariée, film érotique français de Léar (1896)
 Le Coucher de la mariée, film français de Georges Méliès (1899)
 Le Coucher de la mariée,  film français de Roger Lion (1933)